«Банга» () — литовський футбольний клуб із міста Гаргждай, заснований 1966 року. Клуб отримав право виступати у найвищому дивізіоні Литви 2009 року після того, як «Каунас» та «Атлантас» відмовилися від участі в елітному дивізіоні. Доти клуб виступав у топ-лізі з 1996 по 2000 рік.

Досягнення 
Кубок Литви:
 Фіналіст (3): 2011, 2014, 2019

Сезони (2006—...)

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка  

Футбольні клуби Литви
Футбольні клуби, засновані 1966
Футбольні клуби, засновані 2006
Гаргждай